Аділсон Кабрал (Аділсон Тавареш Варела) — швейцарський футболіст кабовердійського походження
 Амілкар Кабрал — революціонер Гвінеї-Бісау та Кабо-Верде
 Лілія Кабрал — бразильська акторка
 Педру Алваріш Кабрал — португальський мореплавець і дослідник

Португальські прізвища